Minuspio är ett släkte av ringmaskar. Minuspio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Minuspio